Claudia Leistner, née le  à Ludwigshafen, est une ancienne patineuse artistique allemande.

Claudia Leistner a été championne d'Europe et deux fois vice-championne du monde. Elle a eu comme entraîneurs Günter Zöller puis Ondrej Nepela.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique allemande
Naissance en avril 1965
Naissance à Ludwigshafen
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1984
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1988
Championne d'Europe de patinage artistique